Василий Кирьяков: Кирьяков, Василий Яковлевич (1800—1862) — русский военный деятель, генерал-лейтенант, участник Крымской войны.
 Кирьяков, Василий Фёдорович (1916—1945) — Герой Советского Союза.